Ogilby ist der Familienname von

 James Douglas Ogilby (1853–1925), australischer Zoologe und Ichthyologe
 John Ogilby (1600–1676), schottischer Kartograph
 William Ogilby (1808–1873), irischer Naturforscher

und von
 Ogilby (Kalifornien), einer unselbständigen Siedlung im Imperial County

Siehe auch:
 Ogilvy
 Ogilvie